Серпневе — селище міського типу, Одеська область, Тарутинський район
 Серпневе — село, Харківська область, Валківський район